Osoby o tym nazwisku
 Barbara Haber – polska siatkarka
 Fritz Haber – niemiecki chemik
 Jan Haber – polski prawnik
 Lili Haber – izraelska działaczka społeczno-kulturalna
 Marek Haber – polski lekarz
 Samu Haber – fiński wokalista, kompozytor, autor tekstów piosenek i gitarzysta

Postacie fikcyjne
 Moryc Haber – żydowski krawiec z Wiednia, jedna z postaci filmu C.K. Dezerterzy i Złoto dezerterów (w powieści występuje jako Izydor Haber)